Министерство инфраструктуры Канады ответственно за улучшение инфраструктуры Канады, работая с другими уровнями государственного управления, в том числе провинциями, областями, муниципалитетами и частным сектором. Министерство также занимается привлечением инвестиций в инфраструктуру водоснабжения, канализации, общественного транспорта и другие ключевые национальные приоритеты.

Ссылки 
 Официальный сайт

Канадские федеральные министерства и агентства